Basilica di Santa Maria del Monte a Bombay
 Italia
 Abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena
 Chiesa di Santa Maria del Monte dei Poveri a Napoli
 Chiesa di Santa Maria del Monte a Castiglione Messer Marino
 Chiesa di Santa Maria del Santo Monte di Pietà a Cagliari
 Santuario di Santa Maria del Monte ad Acquaformosa
 Santuario di Santa Maria del Monte a Caldarola
 Basilica di Santa Maria del Monte a Caltagirone